Western kan syfta på:

 Western – en populärkulturell genre, se Västern
 Western (rollspel) – ett rollspel utgivet av Lancelot Games 1989 och nyutgivet av Rävspel 1998
 Country and western – en samlingsterm för flera musikgenrer med ursprung i folkmusiken i Sydstaterna i USA och i Appalacherna
 Western-Serier, en svensk serietidning 1976–1993, även känd under namnet Western

Geografi

Fiji 
1 Västra divisionen, division,

Gambia 
2 West Coast (Gambia), tidigare Western, region,

Ghana 
3 Västra regionen (region i Ghana),

Papua Nya Guinea 
5 Western, provins,

Salomonöarna 
6 Western Province, provins,

Sri Lanka 
7 Västprovinsen, Sri Lanka, provins,

USA 
8 Western (ort), Nebraska, Saline County,

Zambia 
9 Västra Zambia, provins, 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar